

Geografia
Fang (fiume) – fiume della Thailandia del Nord
Distretto di Fang – distretto della provincia di Chiang Mai, in Thailandia del Nord
Fang (Thailandia) – principale municipalità del Distretto di Fang in Thailandia del Nord
Fang (contea) – contea della provincia cinese dell'Hunan
Fang (Iran) – villaggio nella provincia di Chenaran, nell'Iran nord-occidentale

Cognomi e nomi cinesi
Il cognome cinese Fang può essere espresso con diversi ideogrammi
Fang Xiaoru (方孝孺) (1357-1402) – studioso di Confucianesimo al tempo della Dinastia Ming
Fang Yizhi (方以智) – letterato al tempo della Dinastia Ming
Fang Lizhi (方励之) (1936-2012) – attivista
Vincent Fang (方文山) – paroliere taiwanese
Fang Xuanling (房玄齡) – politico al tempo della Dinastia Tang
Fang Chao-ying (房兆楹) – storico specializzato nei periodi Ming e Qing
Li Fang – wrestler
Cao Fang (曹芳) (231-274) – imperatore cinese del Regno Wei 
Liu Fang (刘芳) – suonatrice di P'ip'a
Zhou Fang (周昉) (ca. 730 – ca. 800) – pittore

Personaggi 
Fang – personaggio di Dave il Barbaro
Fang – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Fang – cane presente nella saga di Harry Potter

Altri
Fang – etnia del centro Africa
Lingua fang – lingua dell'etnia fang
Maximum Ride - Fang – sesto libro della serie Maximum Ride di James Patterson
Fang (gruppo musicale) – punk rock band statunitense degli anni Ottanta
 Fang (坊) – termine usato nella Cina antica per definire un quartiere; dà il nome alle tradizionali porte paifang
La famiglia Fang – film del 2015 diretto da Jason Bateman.
FAANG o FANG - acronimo finanziario usato per indicare le migliori aziende dell'S&P500: Facebook Amazon (Apple) Netflix Google.